

Personen 
 Gottlieb Daimler, een Duitse uitvinder en autobouwer
 Paul Daimler, zoon van Gottlieb en ook auto-ontwerper

Zaken 
 Daimler (Verenigd Koninkrijk), een Brits automerk
 Mercedes-Benz Group, voorheen Daimler AG, een Duitse autofabrikant
 Daimler Motoren Gesellschaft, een Duits automerk (tot 1926)
 Austro-Daimler, een Oostenrijks automerk (tot 1934)
 Germain (automerk), voorheen Daimler-Belgique, een Belgisch automerk
 Daimler Scout Car, een Brits pantservoertuig uit de Tweede Wereldoorlog
 Daimler Armoured Car, een Britse pantserwagen uit de Tweede Wereldoorlog